Rejsen kan henvise til:

 Rejsen (film fra 1996) – dansk kortfilm fra 1996 instrueret af Jens Loftager
 Rejsen (film fra 2004) – dansk film fra 2004 instrueret af Thomas Aue Sobol og Jacob Aue Sobol
 Rejsen (film fra 2005) – dansk kortfilm fra 2005 instrueret af Daniel Kragh-Jacobsen
 Rejsen (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2017 instrueret af Christoffer Boe
 Rejsen (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1990 instrueret af Fanny Knight